Le nom de Pays d'Oc peut désigner :
 Occitanie, région culturelle caractérisée historiquement par l'emploi de la langue d'oc ;
 Pays-d'oc, indication géographique protégée, remplaçant l'ancienne appellation vin de pays d'Oc.